Jelovik est un toponyme qui peut désigner :
Jelovik, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aranđelovac, district de Šumadija ;
Jelovik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor.